Лукьяновка () — деревня в Усохо-Будском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 43 км на юго-восток от районного центра Добруш, в 72 км от Гомеля. В деревне находится остановочный пункт на ветке Тереховка — Круговец от линии Гомель — Бахмач.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, затем по автодороге Тереховка — Гомель. В деревне 23 жилых дома (2004 год). Планировка состоит из короткой слегка выгнутой улицы с широтной ориентацией. Застройка деревянными домами усадебного типа.

История 
По письменным источникам деревня известна с XIX века как фольварок в Белицком уезда Могилёвской губернии. В начале 1860-х годов открыт хлебозапасный магазин, работала мельница. В 1897 году находилась школа грамоты. В 1909 году в Поповской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии.

В 1926 году в деревне действовало почтовое отделение; в Дубровском сельсовете Краснобудского, с 4 августа 1927 года Тереховского, с 25 декабря 1962 года Добрушского районов Гомельского округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1931 году организован колхоз «Краснополье».

В 1959 году в составе колхоза «Ленинский путь» с центром в деревне Дубровка.

До 16 декабря 2009 года в составе Дубровского сельсовета.

Население

Численность 
 2004 год — 23 двора, 30 жителей

Динамика 
 1881 год — 31 двор, 207 жителей
 1897 год — 44 двора, 283 жителя (согласно переписи)
 1909 год — 312 жителей
 1926 год — 54 двора, 324 жителя
 1959 год — 192 жителя (согласно переписи)
 2004 год — 23 двора, 30 жителей

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Добрушского района